Холокост в Мо́зырском районе — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории Мозырского района Гомельской области оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1941—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в Белоруссии и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в районе 
Мозырский район был полностью оккупирован немецкими войсками в августе 1941 года, и оккупация продлилась до января 1944 года. Нацисты включили Мозырский район в состав территории, административно отнесённой в состав генерального округа «Житомир» рейхскомиссариата Украина.

Для осуществления политики геноцида и проведения карательных операций сразу вслед за войсками в район прибыли карательные подразделения войск СС, айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция (ГФП), полиция безопасности и СД, жандармерия и гестапо.

Во всех крупных деревнях района были созданы районные (волостные) управы и полицейские гарнизоны из белорусских и украинских коллаборационистов.

Одновременно с оккупацией нацисты и их приспешники начали поголовное уничтожение евреев. «Акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) повторялись множество раз во многих местах. В тех населенных пунктах, где евреев убили не сразу, их содержали в условиях гетто вплоть до полного уничтожения, используя на тяжелых и грязных принудительных работах, от чего многие узники умерли от непосильных нагрузок в условиях постоянного голода и отсутствия медицинской помощи.

За время оккупации практически все евреи Мозырского района были убиты, а немногие спасшиеся в большинстве воевали впоследствии в партизанских отрядах.

Евреев в районе убивали в Мозыре, деревнях Мелешковичи, Редька, Слобода, Черемошня и других.

Гетто 

Оккупационные власти под страхом смерти запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды (опознавательные знаки на верхней одежде), выходить из гетто без специального разрешения, менять место проживания и квартиру внутри гетто, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться на территории парков и общественных мест, посещать школы.

Реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, немцы создали на территории района 2 гетто.
 В гетто города Мозырь (осень 1941 — февраль 1942) были замучены и убиты около 4000 евреев.

Гетто в Скрыгалове 
В деревне Скрыгалов гетто просуществовало до января (февраля) 1942 года.

По данным комиссии ЧГК, убивать евреев немцы начали сразу после оккупации деревни. 15 января (2 февраля) 1942 года в Скрыгалов приехал отряд СС и с помощью местных  согнал оставшихся евреев в дом Нохима Фридмана. Всего там оказалось 45 (более 60) человек. Затем обречённых людей отвели на польское кладбище в полукилометре от деревни и расстреляли из пулемёта.

Белоруску Лукерью Гельтман убили вместе с ребёнком только за то, что она была женой еврея. Так же были убиты ещё многие члены смешанных белоруско-еврейских семей.

Часть евреев Скрыгалова увезли и убили в Мозыре.

Опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Скрыгалове.

Случаи спасения и «Праведники народов мира» 
В Мозырском районе 7 человек были удостоены почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны»:
 Слижевская (Целуйко) Хелена — ею была спасена Ганелес (Пикман) Бася в деревне Бобры (сейчас в границах Мозыря);
 Пашковские Григорий, Елена и Лариса, Мазуркевич Григорий и Анастасия — ими была спасена Миндлина Мария в деревне Загорины;
 Мазуркевич Григорий и Анастасия — ими была спасена Миндлина Мария в деревне Загорины;
 Кириллова Мария — ею была спасена Миндлина Мария в деревне Редька.

Память 
Опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Мозырском районе.

В Мозыре установлены 4 памятника и 2 памятные доски в местах массовых убийств мозырских евреев. Памятник убитым евреям также установлен в деревне Черемошня

Примечания

Источники 
Книги и статьи
 
 
 
 ;
 

Архивные источники
 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ):
 фонд 4, опись 33а, дело 63, листы 76, 242;
 фонд 845, опись 1, дело 12, лист 32;
 фонд 861, опись 1, дело 12, лист 2, 8, 9;
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). — фонд 7021, опись 91, дело 20, листы 3, 4, 5, 16-19;
 Зональный государственный архив (ЗГА) в г. Мозыре. — фонд 310, опись 1, дело 15, листы 4, 12, 14;
 Филиал государственного архива Гомельской области в городе Мозырь, — фонд 72, опись 1, дело 241, листы 85-86;

Дополнительная литература
 Л. Смиловицкий, Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944, Тель-Авив, 2000, ISBN 965-7094-24-0
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

См. также 
 Памятники жертвам Холокоста в Белоруссии

Гетто в Белоруссии
Мозырский район